Дехтерёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Дехтерёв, Александр Петрович (в монашестве Алексий; 1889—1959) — русский педагог, писатель, епископ Русской Православной церкви.
 Дехтерёв, Борис Александрович (1908—1993) — русский художник-иллюстратор.
 Дехтерев, Василий Александрович (1910—1987) — советский композитор.
 Дехтерёв, Владимир Гаврилович (1853—1903) — российский врач-психиатр и общественный деятель.
 Дехтерев, Николай Васильевич (1775—1831) — командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

См. также